Granowo bezeichnet Orte und Gemeinden in Polen:
 Granowo (deutsch Granowo), ein Dorf und Gemeindesitz im Powiat Grodziski der Woiwodschaft Großpolen
 Granowo, eine Landgemeinde im Powiat Grodziski der Woiwodschaft Großpolen; siehe Gmina Granowo
 Granowo (Chojnice) (deutsch Granau), ein Dorf in der Gmina Chojnice im Powiat Chojnicki der Woiwodschaft Pommern
 Granowo (Krzęcin) (deutsch Granow), ein Dorf in der Gmina Krzęcin im Powiat Choszczeński der Woiwodschaft Westpommern
 Granowo Nowotomyskie, eine Bahnstation in Granowo im Powiat Grodziski der Woiwodschaft Großpolen